Монако је до сада учествовао 24 пута. Најбољи резултат су оствариле 1971. године, када су и победили.

Представници 

Песма Евровизије
Монако